Бэй — многозначное слово, которое может значить:

Бэй — китайские фамилия или имя
 
 Бэй Фан (род. 1957) — китайский писатель и литературный критик.
 Лю Бэй (162—223) — один из наиболее могущественных полководцев эпохи Троецарствия и создатель восточнокитайского царства Шу.

Бэй (Bay, букв. «залив»; по правилам практической транскрипции — Бей) — английская фамилия
 Бэй, Джеймс (род. 1990) — британский автор-исполнитель.
 Бэй, Дэвид (1957—2017) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Бэй, Майкл (род. 1965) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Бэй, Фрэнсис (англ. Frances Bay; 1919—2011) — канадо-американская актриса.

 Термин, используемый в названиях китайских династий, буквально значащий «северный»
 Бэй Ци — одно из государств эпохи Северных и южных династий в Северном Китае в 550—577 гг.
 Бэй Вэй — китайская династия, наиболее известна объединением Северного Китая в 439 г.
 Бэй Чжоу — государство периода Северных и южных династий в Северном Китае в 557—581 г.

 Другое
 Бэй-Ридж — район, расположенный в Нью-Йорке, на юго-западе боро Бруклин.
 Бэй — часть названия ряда американских спортивных команд из штата Флорида:
 Тампа-Бэй Лайтнинг — хоккейный клуб из города Тампа.
 Тампа Бэй Таймс форум — прежнее название «Амели-арены», расположенной в Тампе (домашняя арена клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг»).
 Тампа-Бэй Бакканирс — профессиональный клуб по американскому футболу из Тампы.
 Тампа-Бэй Рейс — профессиональный бейсбольный клуб из города Сент-Питерсберг.
 Тампа-Бэй Раудис — американский профессиональный футбольный клуб из Сент-Питерсберга.
 Тампа-Бэй Раудис (1975—1993) — бывшая профессиональная футбольная команда, базировавшаяся в Тампе.
  — бывший клуб по крытому американскому футболу, базировавшийся в Тампе.

См. также 
 Бей (значения)
 Бэй Дао (Běi Dǎo, букв. Северный остров) — псевдоним китайского поэта Чжао Чжэнькая